Папатлар има више значења:

 Папатлар (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Папатлар (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику